

Botanique 
 Sureau est le nom générique de plusieurs espèces d'arbres appartenant au genre Sambucus.

Patronyme 

 Claude Sureau (1927-2020), médecin français, ancien président de l'Académie de médecine ;
 François Sureau (né en 1957), avocat, écrivain et académicien français, fils de Claude ;
 Denis Sureau (né en 1958), essayiste français ;
 Véronique Sales (née Sureau en 1961), écrivaine et éditrice française, fille de Claude et sœur de François ;
 Louis Surreau de Calbecq (1728-après 1794), général de brigade de la Révolution française.

Patronyme français